N barré peut être :
 Ꞥ, N barré obliquement, lettre latine et forme historique de la lettre lettonne N cédille ;
 N, N barré horizontalement, lettre latine.